Le Pas est un nom propre qui peut désigner :
 Le Pas, une commune française de la Mayenne ;
 Le Pas, une ville canadienne du Manitoba ;
 Le Pas, une circonscription électorale provinciale dont le nom provient de la ville de Le Pas.

Voir aussi